Peyre puede referirse a:

 Peyre, comuna francesa situada en Aveyron.
 Peyre, comuna francesa situada en Landas.
 Apellido francés Peyré